Жун (Rong) — четыре китайские фамилии: 榮, 容, 戎, 融.

Жун (榮, «цветущий») — княжество эпохи Чжоу. Жунсянь — уезд пров. Сычуань.

Известные Жун 荣 
 Жун Цзунцзин (荣 宗敬, 1873—1938) и Жун Дэшэн (荣 德生, 1875—1952) — первые промышленники Китая, уроженцы города Уси провинции Цзянсу.
 Жун Ижэнь (荣 毅仁, 1916—2005), вице-президент КНР с 1993 по 1998, уроженец города Уси провинции Цзянсу.
 Жун Хун (Yung Wing : 容闳; 1828—1912) — первый китаец окончивший Йельский университет, выпускник миссионерской школы Роберта Моррисона.
 Жун Хао (荣昊, род. 1987) — китайский футболист, защитник клуба «Гуанчжоу Эвергранд» и национальной сборной Китая по футболу. Шестикратный чемпион Китая, трёхкратный обладатель Суперкубка КФА.

См. также 
 Сто фамилий

Литература 
 Большой китайско-русский словарь по русской графической системе в 4 томах. Ошанин И. М. АН СССР. Институт востоковедения. Москва: ГРВЛ, 1983—1984.

Китайские фамилии